Aquilonia (gemeente), een gemeente in Italië
Aquilonia (geslacht), een geslacht van kevers
Aquilonia (fictief land), een fictief land in Conan de Barbaar

Zie ook 
Slag bij Aquilonia